Bjäre kan syfta på:

 Bjäre Industrier – svenskt livsmedelsföretag i Kristianstads kommun 1942–1971
 Bjäre (varumärke) – varumärke tidigare associerat med Bjäre Industrier, sedan 2004 ägt av Coca Cola

Geografi
Bjärehalvön – halvö i norra Skåne
Bjäre härad – härad inom tidigare Kristianstad län
Bjäre kontrakt – tidigare kontrakt i Lunds stift
Bjäre-Kulla kontrakt – kontrakt i Lunds stift

Organisationer
Bjärepartiet – lokalt politiskt parti i Båstads kommun
Bjäre golfklubb – golfklubb i Båstad